Црвена река или Црвена Река се може односити на:

 Црвена река, река у источној Азији
 Црвена река Севера, река у Северној Америци која протиче кроз САД и Канаду
 Црвена река Југа, река у САД
 Црвена Река, насеље у Србији, у Пиротском округу
 Црвена река (Пиротски округ), река у Србији, у Пиротском округу
 Црвена река (филм) (en), амерички вестерн филм из 1948.